Sabino (gemeente)
 Paard met dominant wit gen